Paul Giese ist der Name folgender Personen:

* Paul Giese (Politiker) (1875–1947), deutscher Politiker (DNVP)
 Paul Giese (Basketballspieler) (* 1997), deutscher Basketballspieler